Suore Vincenzine di Maria Immacolata – istituto religioso
Victor Musical Industries – azienda giapponese
Virginia Military Institute – accademia militare statunitense

Codici 
 vmi – codice ISO 639-3 della lingua miwa